Frugoni är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arsenio Frugoni (1914–1970), italiensk medeltidshistoriker
 Carlo Innocenzo Frugoni (1692–1768), italiensk poet
 Chiara Frugoni (född 1940), italiensk medeltidshistoriker
 Emilio Frugoni (1880–1969), uruguayansk politiker
 Pietro Frugoni (1851–1940), italiensk general

Italienska efternamn